Andrew Tang, né le  à Singapour, est un pilote automobile singapourien.

Carrière

Résultats en compétition automobile

Notes et références

Liens externes 

Naissance en novembre 1994
Naissance à Singapour
Pilote de karting
Pilote de Formule Renault 2.0